Pasquali es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alfred Pasquali (1898-1991), actor y director teatral, además de intérprete cinematográfico francés.
 Antonio Pasquali (1929-2019), comunicador social venezolano.
 Elena Pasquali Marchesi (1908-2003), escultora uruguaya de origen italiano.
 Giorgio Pasquali (1885−1952), filólogo clásico italiano.
 Melissa Pasquali (1972), nadadora italiana retirada.
 Patricia Pasquali (1961-2008), historiadora argentina.